Harff ist der Familienname folgender Personen:

 Arnold von Harff (1471–1505), Ritter
 Clemens von Harff (1821–1895), preußischer Landrat
 Ernst von Mirbach-Harff (1845–1901), österreichischer Parlamentarier und Großgrundbesitzer
 Helmut Harff (1939–2018), deutscher Brigadegeneral; Geschäftsführer des Verteidigungsausschusses beim Bundesverband der Deutschen Industrie
 Jan Harff (* 1943), deutscher Geologe
 Johann Wilhelm von Mirbach-Harff (1784–1849), Mitbegründer der Genossenschaft des Rheinischen Ritterbürtigen Adels
 Maximilian von Mirbach-Harff (1880–1971), preußischer Landrat
 Odilia von Harff († 1652), Verwalterin der Burg Stolberg
 Paul Harff (* 1938), deutscher Volkswirt
 Wilhelm von Harff (1885–1938), russisch-sowjetischer Generalstabsoffizier
 Wilhelm von Mirbach-Harff (1871–1918), deutscher Diplomat

Siehe auch:

 Harff’sche Burg, Burgruine in Nörvenich, Kreis Düren, Nordrhein-Westfalen
 Maxwerke Harff & Schwarz, ehemaliger deutscher Automobil- und Nutzfahrzeughersteller
 Morken-Harff, ehemaliger Ort bei Bedburg, Rhein-Erft-Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Schloss Harff, ehemalige Wasserburg in Morken-Harff, Rhein-Erft-Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Harf